Алекса́ндр Па́влов: 
 
 
 
 Павлов, Александр Васильевич (1880—1937) — советский комдив.
 
 Павлов, Александр Георгиевич (1918—1947) — Герой Советского Союза.
 
 Павлов, Александр Павлович (род. 1942) — советский актёр.
 Павлов, Александр Петрович (1907—после 1940?) — директор Красноярского педагогического института.